Kasai (ciutat) 
 Riu Kasai, riu a Angola i la República Democràtica del Congo 
 Riu Kasai o Kangsabati, riu de Bengala Occidental afluent del Bhagirathi-Hooghly
 Regió de Kasai, regió a la República Democràtica del Congo
 Kasai Oriental 
 Kasai Occidental
 Kasai del Sud, regió històrica i estat independent a començaments dels anys seixanta
 Kasai rex dinosaure propil de Kasai